Трость:
 Трость — ортопедический инструмент для создания дополнительной опоры при ходьбе, декоративные и другие трости.
 Трость, язычок — звукогенерирующий элемент язычковых деревянных духовых музыкальных инструментов
 Трость — древко смычка для музыкальных инструментов
 Трость (орудие наказания) — инструмент для телесного наказания, изготовляется из ротанга.
 Трость или двойной шаг — мера измерения расстояний шагами. Введен для измерения полей и других больших расстояний, так как шаг был слишком малой мерой.
 Трость двойная или перша — мера измерения расстояний шагами.
 Трость — мера измерения расстояний шагами, которая в морском деле называлась штоком
 Трость-меч — холодное оружие, спрятанное в трости.
 Карамельная трость — твёрдая карамельная палочка в форме трости, украшение рождественских ёлок.